Le Sanctuaire oublié est la soixante-quatrième histoire de la série Tif et Tondu de Will et Stephen Desberg. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou du  au .

Univers

Résumé 
En vacances en Bretagne, Tif et Tondu assistent à la mystérieuse disparition en mer de deux pêcheurs, l'un parti nager sur un pari, l'autre parti le secourir. En enquêtant, Tif et Tondu entrent en compétition avec d'autres locaux et des bandits, sur la piste du trésor du légendaire pirate Squale Harry : 1335 lingots d'or issus du pillage par les Espagnols d'un sanctuaire maya. Ils arrivent les premiers au trésor, mais les bandits surviennent et l'emmènent au Mexique afin de s'en servir pour retrouver une cité fabuleuse.

Au Yucatan, Tif, Tondu et leur amie Kiki surveillent la bande qui a rebâti le sanctuaire : le soleil, en y pénétrant, révèle par intermittences une porte magique vers la cité secrète. Tondu s'y fait enfermer et passe une désagréable nuit à combattre un boa. Dans la bagarre finale, le sanctuaire est démoli et Volkott reste enfermé dans la cité condamnée.

Personnages 
 Tif et Tondu
 Jacques et Paul, pêcheurs trop gourmands
 l'aubergiste de Bouffiniac
 Félicien, bandit épais et brutal
 Janice, flirt de vacances de Tif, trop belle pour être vraie
 Vollkott, patron des bandits

Historique

Publication

Revues

Album

Liens externes 
 
  
  

Album de bande dessinée sorti en 1981
Album Dupuis
Histoire de Tif et Tondu
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1980